Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2008, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 7 au .

Dmitri Toursounov remporte le simple messieurs. En finale, il bat Chris Guccione, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2008
Tennis en Australie en 2008
Sydney
Tennis en janvier 2008